Brodauf ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brodauf (1871–1946), deutscher Politiker (Freisinnige Volkspartei, Fortschrittliche Volkspartei, DDP)
 Felix Brodauf (* 1989), deutscher Skispringer
 Friedrich Moritz Brodauf (1872–1939), akademischer Bildhauer